Németország
Steinkirchen, település Alsó-Szászországban
Steinkirchen, település Bajorországban